Hanriot H.230 — французский двухмоторный учебный самолёт, выпускавшийся в конце 1930-х годов государственным авиастроительным предприятием SNCAC. Произведен в небольшом количестве, использовался в национальных ВВС; после поражения Франции большая часть досталась в качестве трофеев Люфтваффе, несколько штук переданы Финляндии, где эксплуатировались до конца войны и были окончательно списаны в 1950 году

История 
Проектирование самолёта началось в 1936 году, в том же году компания Анрио была национализирована и вошла в состав гособъединения SNCAC, на тот момент включавшее также заводы Farman.

Первый полёт прототипа H.230.01 состоялся в июне 1937 года. Конструктивно он напоминал своего предшественника, истребитель-бомбардировщик H.220, но с упрощённым и облегчённым силовым набором.

Прототип H.230.01 отличался коротким фонарём, 172-сильными двигателями Salmson 6Af, однокилевым хвостовым оперением с подкосами, а также неубирающимся шасси с обтекателями колёс.

На следующих двух образцах H.231.01 было двухкилевое оперение, моторы Salmson 6Af-02 (по 230 л.с.); поперечное V было теперь не только на законцовках, но и по всему размаху крыла.

У Hanriot H.232.01 оперение вернулось к однокилевой схеме, двигатели — 220-сильные Renault 6Q-02/03 (правого и левого вращения), убирающееся шасси. На H.232.02, совершившем первый полет в августе 1938 года, был новый вариант кабины. Испытание проводились с октября 1938 года по май 1939 года. После установки двухкилевого оперения, самолёт получил обозначение H.232/2.01 и в таком виде впервые взлетел в декабре 1939 года.

В окончательной версии, NC.232/2, были установлены новые рули направления и капоты двигателей.

Применение 
Министерство авиации Франции заказало 40 H.232.2, а позже расширило его до 57. Первые самолёты стали поступать в части ВВС в феврале 1940 года, на них тренировались пилоты Breguet Br.691 и Br.693.

Во время Зимней войны планировалось отправить 25 самолётов этого типа в Финляндию, однако, это не было осуществлено.

К июню 1940 ВВС получили около 35 единиц. 22 "Анрио" были захвачены немецкими войсками, а три из них 19 июля того же года проданы Финляндии. Во время перегона с аэродрома Бранденбург-Брист один из них потерпел аварию на взлёте, а два других к 24 июля добрались до места назначения и служили в качестве учебных. Самолёты с бортовыми номерами 21, 23, и 24 получили финские обозначения с HT-191 по HT-193 

После приёмки на заводе VL 21 августа 1941 года они были направлены в 17-ю резервную эскадрилью T-LeLv 17 (Täydennyslentolaivue 17), затем последовательно переводились в 46-ю (28 сентября) и в 48-ю эскадрильи (26 ноября). Последняя из них была учебным подразделением 4-го авиаполка ВВС Финляндии. 28 августа HT-191 был повреждён при посадке. Оставшийся HT-193 побывал ещё в двух подразделениях пока 15 февраля 1945 года сам не попал в аналогичную аварию в Тампере. Окончательно финские самолёты были списаны 2 января 1950 года, а немецкие ещё в 1942 году.

Модификации 
H.230
первый прототип; двигатели Salmson 6Af (172 л.с.), 1 экземпляр.
H.231
230-сильные Salmson 6Af-02, построено 2.
H.232
Предсерийный прототип, однокилевое оперение, двигатели Renault 6Q-02/03 engines.
SNCAC NC.232/2
Серийная модель, заказано 57, до июня 1940 получено 35. 3 проданы Финляндии, причём один разбился при перегоне.
SNCAC NC.600 истребитель на основе конструкции H.232, разработки прерваны начавшимися летом 1940 года военными действиями.

Операторы

Военные 

  ВВС Франции
 Германия
  Люфтваффе

  ВВС Финляндии

Тактико-технические характеристики (SNCAC NC-232.2)

Самолёт в массовой культуре

Стендовый моделизм 
Сборная модель Hanriot H.230 в масштабе 1:72 выпускается компанией Azur (A011)

См. также 
 Список самолётов Второй мировой войны

Примечания

Литература 

 Kalevi Keskinen, Kari Stenman, Klaus Niska, Syöksypommittajat - Suomen ilmavoimien historia 13, Tietoteos, Forssa, 1989. ISBN 951-9035-42-7. Kirja kuvaa Fokker C.X, Fokker C.VE ja C.VD, Westland Lysander, Koolhoven F.K.52 ja Fieseler Storch koneiden käytön Suomen ilmavoimissa, ts. myös yhteyskoneita.

Ссылки 
Hanriot H.230.01
Hanriot H.231
Hanriot H.232

Учебные самолёты
H.230
Самолёты Франции
Среднепланы